Yaylapınar (türkisch: „Almquelle“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Yaylapınar (Çameli), Dorf in der Provinz Denizli
Yaylapınar (Şemdinli), Dorf in der Provinz Hakkâri